Карл Фридрих Теодор «Фриц» Аннеке (; 3 января 1818, Дортмунд, Вестфалия, Королевство Пруссия — 8 декабря 1872, Чикаго, Иллинойс, США) — германский политик, участник немецкого рабочего движения, революционер, социалист и . Участник Гражданской войны в США.

Биография 
Сын горного инспектора.
С 1841 года — прусский артиллерийский офицер. В 1846 году из-за своей демократической деятельности в гарнизоне в Мюнстере был уволен из армии.

Вместе со своими друзьями Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Мозесом Гессом (позже один из ранних провозвестников сионизма (в частности, его социалистического направления и Государства Израиль) был одним из организаторов тайной революционной организации Кёльнского рабочего союза в Германии (1848).

Участник Революции 1848—1849 годов в Германии

Бо́льшую часть 1848 года провёл в тюрьме за политическую деятельность. Участник Баденско-Пфальцского восстания 1849 года, командовал артиллерией. Его адъютантом был Карл Шурц. После подавления восстания бежал во Францию. Затем с семьей эмигрировал в США. На родине был заочно приговорён к смертной казни в 1850 году за участие в восстании.

В 1859 году вернулся в Швейцарию, чтобы в качестве добровольца присоединиться к Джузеппе Гарибальди. Попытка не удалась и от вернулся в Америку.

В 1861—1865 года служил полковником армии северян во время Гражданской войны в США.

Умер в Чикаго в 1872 году.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Энциклопедический словарь. 2009.
 Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 5‒7 (см. Указатель имен);
 Цобель Э., К истории Союза коммунистов, в кн.: Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. [3 изд.], кн. 1, [М., 1930];
 Stein Н., Der Кölner Arbeiterverein. 1848‒1849, Кöln, 1921.

Революционеры Германии
Политики Германии
Социалисты Германии
Участники Гражданской войны в США (северяне)
Офицеры армии Союза
приговорённые к смертной казни
Иммигрировавшие в США из Германии